Escondido může být:

 Escondido (Kalifornie) – město v Kalifornii ve Spojených státech amerických
 Escondido (film) – italský western z roku 1967
 Escondido (řeka) – řeka v Nikaragui

Externí odkazy